Маштоц (книга) — богослужбова книга Вірменської апостольської церкви.
 Месроп Маштоц (вірм. Մեսրոպ Մաշտոց) (близько 361/362, селище Хацик, провінція Тарон — 17 лютого 440, місто Вагаршапат) — лінгвіст, творець вірменської абетки.
 Церква Маштоц Айрапет (вірм. Մաշտոց Հայրապետ եկեղեցի, буквально Церква Маштоца Патріарха) — вірменська церква в селі Гарні, Котайкського району Вірменії.

Вірменські прізвища